Indonesië
 Lape (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
 Lape (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara